Głodno bezeichnet Dörfer in Polen:
 Głodno (Krzymów), Dorf der Gmina Krzymów, Woiwodschaft Großpolen
 Głodno (Łaziska), Dorf der Gmina Łaziska, Woiwodschaft Lublin
 Głodno (Rakoniewice) (dt. Glodno, Gloden Holland), Dorf der Gmina Rakoniewice, Woiwodschaft Großpolen